Henriette a Franței (Henriette Anne; 14 august 1727 - 10 februarie 1752), a fost sora geamănă a  Louisei Élisabeth a Franței, copilul cel mare al regelui Ludovic al XV-lea al Franței și a reginei Maria Leszczyńska.

Arbore genealogic

Note 

Nașteri în 1727
Decese în 1752
Casa de Bourbon
Prințese franceze
Gemeni
Oameni din Versailles
Decese cauzate de variolă